Лудвиг Дете (; Алтетинг, 893 — Франкфурт, 911) је био последњи каролиншки краљ Немачке. Био је краљ Немачке (899—911) и краљ Лотарингије (900—911).

Син је Арнулфа Корушког. Наследио је оца после његове смрти 899, али тада је имао само 6 година.

Мађарске инвазије 

Током његове владавине најезде Мађара су практично уништиле земљу. Мађари су се под вођством Арпада од 896. до 901. населили у Панонској низији и одатле су кренули у походе по Корушкој, а и по Баварској. Током једне велике битке 5. јула 907, цело једно баварско племе је нестало у бици против Мађара близу данашње Братиславе. Ту је погинуо и баварски војвода Луитполд. У једној великој бици близу Аугсбурга 910, Мађари су потукли немачку војску.

Крај Каролинга 

Његовом смрћу настаје празнина, јер Каролинзи више не владају Немачком. После њега Немачком влада Конрад I, а после њега Хенрик I Птичар започиње нову Отонску династију.

Породично стабло

Литература 

Рођени 893.
Умрли 911.
Каролинзи
Немачки краљеви
Владари у Европи у X веку